Breckenridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Breckenridge (Colorado)
 Breckenridge (Michigan)
 Breckenridge (Minnesota)
 Breckenridge (Missouri)
 Breckenridge (Oklahoma)
 Breckenridge (Texas)